Toponímia:
 Exeter, ciutat anglesa del comtat de Devon
 Exeter (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Exeter (Illinois), localitat estatunidenca
 Exeter (Maine), localitat estatunidenca
 Exeter (Missouri), localitat estatunidenca
 Exeter (Nebraska), localitat estatunidenca
 Exeter (Nou Hampshire), localitat estatunidenca
 Exeter (Pennsilvània), localitat estatunidenca
 Exeter (Rhode Island), localitat estatunidenca
 Exeter (Wisconsin), localitat estatunidenca a l'estat de Wisconsin
 Exeter (Ontàrio), localitat de la província canadenca d'Ontàrio
 Organitzacions:
 Exeter Chiefs, club anglès de rugbi a 15 d'Exeter
 Universitat d'Exeter, universitat anglesa a Exeter